Дівчина, яка бачить запах () — південнокореський фентезійно-романтичний серіал, що розповідає дівчину О Чхо Рім та поліцейського Чхве Му Ґака, які разом розслідують злочини. Серіал заснований на південнокорейському вебтуні під такою ж назвою, який створений автором Ман Чхві. Серіал виходив на телеканалі SBS щосереди і щочетверга з  по . У головних ролях Пак Ю Чхон, Сін Се Кьон, Нам Кун Мін, Юн Чін Со.

Сюжет 
О Чхо Рім, потрапивши в ДТП, пролежала в шестимісячній комі та втратила пам'ять про своє дитинство, але отримала надзвичайну властивість бачити запахи. Під час своїх намагань стати коміком зустрічає Чхве Му Ґака, поліцейського, якого недавно підвищили до посади детектива. Чхве Му Ґак втратив сестру внаслідок вбивства злочинця «Штрих-код», після чого Му Ґак втратив відчуття запаху, смаку і болю. Після зустрічі О Чхо Рім і Чхве Му Ґака, вони разом співпрацюють для розслідування злочинів, особливо, злочин про серійного вбивцю «Штрих-код».

Акторський склад

Головні ролі 
Пак Ю Чхон як Чхве Му Ґак
Сін Се Кьон як О Чхо Рім
Нам Кун Мін як Квон Че Хий
Юн Чін Со як Йом Мі

Другорядні ролі 
Лі Вон Джон як Кан Хьок
Сон Чон Хо як Чхон Пек Ґьон
Чон Ін Ґі як О Че Пьо
Чон Чхан У як Ван Ча Бан
Нам Чхан Хе як Чо Ін Бе
О Чхо Хе як О У Я

Оригінальні звукові дорожки

Повний альбом

Альбом частинами

Рейтинги 
Найнижчі рейтинги позначені синім кольором, а найвищі — червоним кольором.

Нагороди та номінації

Міжнародний показ 
 — S ONE, NET TV
, ,  — S ONE
 — KNTV
,  Республіка Китай — ABS-CBN, GTV

Примітки 

Телесеріали Південної Кореї 2015
Комедійні телесеріали Південної Кореї
Фентезійні телесеріали Південної Кореї
Програми телеканалу SBS
Телепередачі, засновані на вебтунах Південної Кореї